Axel Olsson ist der Name folgender Personen:

* Axel Olsson (Künstler) (1919–2001), schwedischer Maler, Zeichner und Bildhauer 
 Axel Olsson (Schauspieler) (* 1947), deutscher Schauspieler
 Axel Adolf Olsson (1889–1977), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe